E107 kan syfta på:
E107 – ett färgämne med E-nummer E 107, Gul 2G
E107 (CMS) – ett fritt innehållshanteringssystem med öppen källkod